TP-2.com () — четвёртый студийный альбом R&B певца R. Kelly, вышедший в 2000 году. Журнал Billboard присвоил альбому «TP-2.com» 94-й номер среди лучших 200 альбомов десятилетия по версии журнала.

Об альбоме 
Выпущен в качестве «продолжения» к собственному 12 Play, альбом частью содержит песни, по тематике относящиеся к балладам и религиозным песням, но в композициях всё ещё слышится чувственность Келли, ставшая его фирменным знаком, это, к примеру, такие песни как «The Greatest Sex» и «Strip for You». Более примечательным альбом был при использовании его для ремикса гимна, композиции «Fiesta», в обработке Jay-Z; дуэт вдохновил создать совместный проект «The Best of Both Worlds». Альбом также примечателен торжественной песней «I Wish» и сомнительной «Feelin' On Your Booty». Альбом был сертифицирован как четырёхкратно платиновый диск. Он занимал первое место в рейтинге Billboard 200.

Название веб-сайта, tp-2.com, перестало обслуживаться в 2001 году.

Список композиций 
Все песни написаны R. Kelly.

Позиции в чартах

Поздние семплы 
 «The Greatest Sex»
 «I Smell Pussy» исполнителя G-Unit с альбома Beg for Mercy
 «Fiesta»
 «We F’d Up» исполнителя J Dilla с альбома Pay Jay
 «A Woman’s Threat»
 «Threat» исполнителя Jay-Z с альбома The Black Album
 «One Me»
 «I’m A Winner» исполнителя Twista с альбома The Day After

Примечания 

Альбомы R. Kelly
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Альбомы Jive Records